VM i curling 2008 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 VM i curling 2008 (mænd)
 VM i curling 2008 (kvinder)